Australian Open-mesterskabet i damesingle i januar 1977 var den 51. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den niende udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open i januar 1977, der blev spillet på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 3. - 9. januar 1977.

Mesterskabet blev vundet af andenseedede Kerry Reid, som i finalen besejrede førsteseedede Dianne Fromholtz med 7-5, 6-2, og som som dermed vandt den eneste grand slam-titel i damesingle i sin karriere. Reid havde tidligere tabt to grand slam-finaler, og denne finale blev hendes sidste singlefinale på grand slam-niveau.

Dianne Fromholtz var i den første og eneste grand slam-finale i damesingle i hendes karriere. Indtil da havde semifinalepladsen ved US Open i 1976 været hendes bedste grand slam-resultat.

Reid og Fromholtz var de eneste deltagere i turneringen fra top 10 på WTA's verdensrangliste.

Den forsvarende mester, Evonne Cawley, stillede ikke op til sit titelforsvar, fordi hun var gravid med sit første barn.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, hvoraf fire blev seedet. Fire af deltagerne havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra den foregående kvalifikationsturnering (markeret med Q).

Seedede spillere

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1977 (januar)
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1977 (januar)
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1977 (januar)
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1977 (januar)

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1977

Noter 

Australian Open 1977 (januar)
1977A